Slovo pór má více významů:

obecně
 pór (otvor) – obecně otvor v určitém materiálu, který je porézní

biologie
 pór zahradní (Allium porrum) – rostlina
 póry – útvary naspodu klobouku některých hub
 pór (cytologie) – otvor v přepážce mezi buňkami
 jaderný pór – pór v jaderné membráně buněk

geologie
 pór (geologie) – dutina v hornině

Externí odkazy